«Красная Шапочка» — российский приключенческий фильм в жанре фэнтези Лины Арифулиной, Александра Баршака и Артёма Аксёненко. В главных ролях: Таисия Калинина, Данила Якушев и Екатерина Климова. Премьера картины состоялась 19 сентября 2022 года в кинотеатре «Октябрь». Выход в широкий прокат состоялся 22 сентября 2022 года. С 22 по 25 сентября фильм стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав 47,5 млн рублей.

Сюжет 
Действие фантастической ленты начинается задолго до рождения Красной Шапочки и повествует о её происхождении. Сто лет назад два враждующих клана заключили перемирие: Волки, защитники сказочного города, договорились с ястребами, что те не покинут территорию леса. Некоторое время соглашение соблюдалось, но потом вблизи поселения стали всё чаще замечать оборотней. Главный Волк и отец Красной Шапочки решает дать отпор опасным хищникам, но погибает в неравной схватке. Город остается беззащитным и находится во власти Вестара, вожака стаи волков. Матери Красной Шапочки и её бабушке удаётся выбраться из охваченного паникой города и добраться до укромного места. Через некоторое время рождается чудесный ребенок, который ничего не знает ни об отце, ни о своей судьбе.

Только в свои двенадцать лет Красная Шапочка узнаёт тайну своего рода — мать и бабушка наконец рассказывают ей о Волкобое, чьей дочерью она является, и о том, что с ним случилось. Теперь девушке, в которой течёт горячая кровь её отважной родительницы, предстоит сделать то, что не удалось сделать её отцу, - вновь остановить опасных хищников, угрожающих людям.

В ролях

Музыка 
Саундтрек «Волки» к фильму исполнила группа «Би-2», а песню «Не опусти» — певица Анет Сай.

Критика 
«Красная Шапочка» получила в основном негативный приём критиков и зрителей. Критиковали следующие качества фильма: слабые спецэффекты, режиссура, сюжет и зрелищность, однако сценарий и актёры удостоились похвалы. На Критиканстве фильм получил 36/100, а также титул худшего фильма 2022 года. На Кинопоиске фильм получил 4.4 балла из 100.

См. также 
 Красная Шапочка (народная сказка)

Примечания 

Фильмы на русском языке
Фильмы России 2022 года
Экранизации сюжета о Красной Шапочке